Plaats in Indonesië
 Suka Dame (Kutalimbaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Dame (Tanah Pinem), een plaats in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra

Zie ook 
 Sukadame, doorverwijspagina